Le contee del Kenya sono la suddivisione territoriale di primo livello del Paese e sono pari a 47 come previsto dalla costituzione del Kenya del 2010. Sono divenute operative nel 2013, dopo le elezioni generali del 4 marzo, contestualmente alla soppressione dei distretti, che allora costituivano la suddivisione territoriale di secondo livello dopo le province, anch'esse abolite. Le contee corrispondono ai distretti istituiti prima del 2003, mentre i distretti creati successivamente a tale data sono stati trasformati in subcontee, prive di funzioni amministrative.

Lista

Note

Voci correlate
ISO 3166-2:KE
Province del Kenya

Collegamenti esterni
 

Suddivisioni del Kenya